Il singolare del torneo di tennis Viccourt Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Vesna Dolonc che ha battuto in finale Maria João Koehler 6–2, 6–3.

Teste di serie

 Andrea Hlaváčková (quarti di finale)
 Nastas'sja Jakimava (primo turno)
 Alla Kudrjavceva (quarti di finale)
 Elina Svitolina (semifinali)

  Maria João Koehler (finale)
  Marta Domachowska (semifinali)
  Çağla Büyükakçay (primo turno)
  Ekaterina Ivanova (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Viccourt Cup 2012